BLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Billund (Danimarca)
 bll – codice ISO 639-3 della lingua biloxi